Реципієнт ( — «отримувач») — той, хто отримує, приймає.
 Реципієнт (медицина) — живий організм, якому пересаджують різними методами клітини, тканини, органи від донора.
 Реципієнт (генетика) — клітина, в яку переносять генетичний матеріал клітини-донора.
 Реципієнт (хімія) — посудина — приймач рідини або газу.
 Реципієнт (економіка) — особа або суб'єкт, яка отримує платежі або субсидії.
 Реципієнт (мистецтвознавство) — людина, що сприймає візуальну інформацію, інтерпретує її та складає власне враження про неї, з можливістю усвідомленої передачі такої інформації іншому реципієнту.
 Реципієнт (масова комунікація) — об'єкт комунікації, який залишається для комунікатора анонімним.

Примітки

Посилання 
 ДонорUA: Всеукраїнська система рекрутингу донорів
 Реципієнт // 
 
 Міжнародна міграція інтелекту: втрати донорів та надбання реципієнтів. С. В. Трохимчук, 2013

Трансплантологія
Трансфузіологія
Громадське здоров'я
Хімія
Економіка